Tašk (perz. طشک) se može odnositi na:
 Tašk, jezero u južnoj iranskoj pokrajini Fars
 Abade-Tašk, iranski grad pokraj jezera Tašk
 Tašk (naselje), selo uz istoimeno jezero